Nudes: Nackt im Netz ist eine norwegische Fernsehserie. Produziert wurde sie von Wild Bunch TV. Die Serie wurde 2022 mit Nudes: Online bloßgestellt in Italien adaptiert.

Handlung 
Die Serie behandelt die Geschichten von drei Teenagern. Drei Mädchen erleiden das Schicksal, dass Nacktfotos von ihnen im Internet verbreitet werden. Zwei der Geschichten begleiten die Opfer und in einer Geschichte wird die Situation des Täters gezeigt.

Episodenliste

Besetzung

Hauptbesetzung

Nebenbesetzung

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Norwegen)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehsendung (NRK)